James Hepburn, I duque de las Islas Órcadas, IV conde de Bothwell (c. 1534 - el 14 de abril de 1578), notorio sobre todo por su matrimonio con María Estuardo, reina de los escoceses, como su tercer marido.

Primeros años 
Fue hijo del tercer conde de Bothwell y Agnes Sinclair, hija a su vez del III Lord Sinclair. Llevaba el título de Lord Hailes desde su nacimiento. Sucedió a su padre como el IV Conde de Bothwell en 1556.

Primer matrimonio 
Como señor escocés, Bothwell navegó por diversas partes de Europa. Durante una visita a Copenhague alrededor de 1559, se enamoró de Ana Rustung, una noble noruega cuyo padre, Christoffer Trondsen Rustung, un famoso almirante noruego, servía como Cónsul Real Danés.

Después de casarse, Anna se marchó con Bothwell, y al llegar a Flandes, él anunció que no tenía dinero. Le pidió a Anna que vendiera todos sus bienes, lo que ella hizo, regresando con su familia, en Dinamarca, para pedir más dinero. Anna era infeliz y al parecer se quejaba de Bothwell. El tratamiento de Bothwell hacia Anna Rustung tuvo parte de responsabilidad en su caída.

María, reina de los escoceses 
Al parecer, Bothwell conoció a la reina María cuando él visitó la corte francesa en el otoño 1560, después de haber abandonado a Anna Rustung en Flandes. Fue recibido amablemente por la Reina y su marido, el rey francés Francisco II, y, como él mismo expresó: "La Reina me recompensó más generosa y honorablemente de lo que yo merecía" - se le otorgaron 600 coronas y el puesto y sueldo de caballero de la Cámara del Rey francés.

Bothwell visitó Francia en la primavera de 1561, y hacia el 5 de julio estaba en París por tercera vez - esta vez acompañado por el obispo de las Órcadas y el conde de Eglinton. Para agosto, la reina viuda estaba camino de Escocia, en un viaje en parte organizado por Bothwell en razón de su capacidad naval.

En la corte escocesa, tras la vuelta de la Reina, Bothwell no parece haber sido más que un noble molesto. Su pelea abierta con el Conde de Arran y el de Hamilton, quien lo acusó de conspirar contra la Corona, causó cierta angustia a la Reina, y a pesar de que finalmente Arran fue declarado loco, Bothwell fue encarcelado en el castillo de Edimburgo sin prueba alguna ni juicio previo en 1562. Más tarde ese año, mientras la Reina estaba en las Tierras Altas, él consiguió escapar.

Segundo matrimonio 
En febrero de 1566, Bothwell se casó con Jean Gordon, la hija del IV Conde de Huntly. María asistió a la boda. Pero para el verano, la nueva señora Bothwell estaba seriamente enferma y al borde de muerte. El matrimonio duró un poco más de un año.

Relaciones con María Estuardo 
La Reina y Bothwell estaban entonces muy próximos. Al oír que él había resultado seriamente herido y probablemente muerto, ella montó a caballo atravesando las colinas y los bosques de los Borders para reunirse con él en el Castillo de Ermitage sólo unas semanas después de dar a luz a su hijo Jacobo (el posterior Jacobo VI). Sin embargo, la historiadora Antonia Fraser afirma que la reina María ya estaba en camino para visitar a Bothwell por asuntos de estado, antes de oír hablar de su enfermedad y que por lo tanto esta visita no es evidencia de que ya fueran amantes en la época en que él tuvo ese accidente.

El asesinato de Darnley 

Bothwell se divorció de su esposa, tras ser acusado de adulterio con la criada Bessie Crawford, el 7 de mayo de 1567, tres meses después de la muerte del segundo marido de María, Enrique Estuardo, Lord Darnley. Bothwell era uno de los acusados del asesinato de Lord Darnley. William Drury relató a William Cecil, Ministro de Asuntos Exteriores de la Reina Isabel I de Inglaterra, que "la opinión de la gente" era que María se casaría con Bothwell.

Sin embargo, mientras tanto la familia de Darnley, particularmente su padre, el Conde de Lennox, clamaba venganza y por petición suya, el Consejo Privado emprendió un procedimiento contra Bothwell el 12 de abril de 1567. Drury divulgó que la Reina tenía mala salud, aquejada de "principalmente melancolía". El día señalado, Bothwell cabalgó magníficamente por el Canongate, con el Conde de Morton y Sir William Maitland Lethington a su lado, y sus Hepburns trotando detrás. El juicio duró desde el mediodía hasta las siete de la tarde. Bothwell fue absuelto.

Al miércoles siguiente, la reina cabalgó hasta el Parlamento, con Bothwell llevando el cetro, donde el procedimiento del juicio de Bothwell fue oficialmente declarado correcto y conforme a la ley de la tierra. El sábado 19 de abril no menos de ocho obispos, nueve condes y siete Señores del Parlamento firmaron lo que pasó a ser conocido como el acuerdo de Ainslie (Ainslie Bond), un manifiesto declarando que María debía casarse con un súbdito escocés de nacimiento, y se lo entregaron a Bothwell.

El gran rapto 
El miércoles 24 de abril, mientras María estaba de camino desde el palacio de Linlithgow a Edimburgo, apareció de repente Bothwell con 800 de sus hombres. Le aseguró a la reina que corría un gran riesgo si iba a Edimburgo, y le propuso llevarla a su castillo en Dunbar, lejos del peligro. Ella accedió a acompañarlo a Dunbar, donde llegaron en torno a la media noche. Allí María fue apresada por Bothwell. El 12 de mayo la reina le nombró Duque de las Órcadas (Duke of Orkney en inglés), y él se casó con María en el Gran Salón de Holyrood el 15 de mayo de 1567, ocho días después de que se decretase el divorcio de él. Tres días más tarde, Sir William Drury escribió a Londres diciendo que aunque la forma de hacer las cosas parecía forzada, la realidad era otra.

Huida 
El matrimonio dividió el país en dos campos, y el 16 de junio, los nobles que se oponían a María y Bothwell firmaron un acuerdo (Bond) de denuncia. Le siguió un enfrentamiento entre los dos lados opuestos en Carberry Hill el 15 de junio de 1567, del que huyó Bothwell, tras un último abrazo final, para no volver a verse más. En diciembre de ese año, por una ley del parlamento los títulos de Bothwell y su patrimonio fueron confiscados por traición.

La venganza de Anna 
Bothwell huyó de Escocia hacia Escandinavia con la esperanza de reclutar un ejército para devolver a María al trono. Por desgracia, fue cogido en la costa de Noruega (entonces gobernada por Dinamarca) sin los papeles adecuados, y fue escoltado hacia el puerto de Bergen. Era la tierra natal de Anna Rustung. Anna presentó una queja contra Bothwell, que fue respaldada por la poderosa familia de Anna; su primo Erik Rosenkrantz, un oficial de alto nivel en Noruega, puso a Bothwell en prisión preventiva en una cárcel local, mientras Anna lo demandaba por abandono y exigía que le devolviera su dote. Anna debía seguir sintiendo algo por Bothwell, pues él la persuadió para que tomara la custodia de su barco, como compensación. Bothwell habría sido liberado pero el rey de Dinamarca Federico, habiéndose enterado de que la corona inglesa estaba buscando a Bothwell por el asesinato de Lord Darnley, decidió mantenerlo detenido en Dinamarca.

Vida posterior 
El rey Federico II de Dinamarca al principio trató a Bothwell con respeto pero más tarde lo envió al castillo de Dragsholm, en Dinamarca, donde fue encerrado en condiciones atroces. Aún puede verse un pilar al que estuvo encadenado, y un surco circular en el piso alrededor del pilar donde Bothwell, supuestamente, permaneció durante los últimos diez años de su vida y donde murió. Su cuerpo momificado se supone que podía verse en Fårevejle, en la iglesia cerca del castillo, hasta hace unas décadas. Sin embargo, nunca se ha determinado con seguridad la identidad del cuerpo.

Ancestros

</center>

Referencias 
 The Royal Families of England Scotland and Wales, with their descendants, etc., por John y John Bernard Burke, Londres, 1848, vol. 2, pedigree XII.
 Scottish Kings, a Revised Chronology of Scottish History, 1005–1625, por Sir Archibald H. Dunbar, Bart., Edimburgo, 1899, p. 256.
 Lines of Succession, por Jiri Louda & Michael Maclagan, Londres, 1981.
 Mary Queen of Scots, por Antonia Fraser, 13.ª reimpresión, Londres, 1989, ISBN 0-297-17773-7.

Duques de las Órcadas
Consortes reales de Escocia
Nacidos en Edimburgo
Militares de Escocia del siglo XVI